Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Manchester du 12 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Boston

Navigation 

dames 1963
Boston
Tennis aux États-Unis en 1963
Tennis en août 1963